Ixodicus är ett släkte av skalbaggar. Ixodicus ingår i familjen Brachyceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Ixodicus